Bożacin peut désigner, en Pologne :

Toponymie
 Bożacin, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Bożacin, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.